Ábalos – comune spagnolo
 José Luis Ábalos – politico spagnolo
 Rafael Ábalos – scrittore e avvocato spagnolo